Charlie Lindgren (né le  à Lakeville dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Après avoir joué au niveau junior avec le Stampede de Sioux Falls dans l'USHL, il part étudier à l'université de Saint Cloud State à partir de 2013 et joue pour l'équipe des Huskies. Le 30 mars 2016, il renonce à jouer une dernière saison dans les rangs universitaires et décide de faire le saut dans les rangs professionnels en acceptant un contrat de deux ans avec les Canadiens de Montréal le 30 mars 2016. Alors que la saison 2015-2016 tire à sa fin, il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec l'équipe montréalaise le 7 avril 2016 contre les Hurricanes de la Caroline et réalise 26 arrêts sur 28 tirs, permettant à son équipe de remporter le match 4-2.

Statistiques

En club 

|-
| 2011-2012 || Stampede de Sioux Falls || USHL || 33 || 9 || 19 || 3 ||  || 101 || 3,33 || 90,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Stampede de Sioux Falls || USHL || 52 || 35 || 14 || 2 ||  || 133 || 2,80 || 90 || 2 || 6 || 10 || 5 || 5 || 595 || 25 || 2,52 || 92,1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Université de Saint Cloud || NCHC || 10 || 2 || 2 || 1 || 322 || 13 || 2,42 || 90,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Université de Saint Cloud || NCHC || 38 || 19 || 18 || 1 ||  || 84 || 2,26 || 91,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Université de Saint Cloud || NCHC || 40 || 30 || 9 || 1 ||  || 83 || 2,13 || 92,5 || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2 || 92,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 48 || 24 || 18 || 6 ||  || 122 || 2,56 || 91,4 || 5 || 0 || 4 || 1 || 3 || 272 || 10 || 2,21 || 92,2 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 2 || 2 || 0 || 0 || 122 || 3 || 1,48 || 94,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rocket de Laval || LAH || 37 || 8 || 19 || 2 ||  || 122 || 3,39 || 88,6 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canadiens de Montréal || LNH || 14 || 4 || 8 || 2 || 833 || 42 || 3,03 || 90,8 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||  33 || 11 ||  20|| 1 || 1859 || 91 || 2,94 || 88,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 1 ||0  || 0 || 65 || 5 || 4,62|| 89,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||  16 || 7 || 6 || 2 || 923 || 41 || 2,67 || 89,3 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal  || LNH || 6 || 2 || 4 || 0 || 361 || 20 || 3,33 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Rocket de Laval || LAH ||  3 || 2 || 1 || 0 ||  ||  || 2,34 || 88,7 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH ||  || 

| 24 || 10 || 12 || 2 ||  || 47 || 3 || 90,7 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - ||

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
 2013-2014 : nommé dans l'équipe des recrues de la NCHC.
 2015-2016 :
 nommé dans la première équipe d'étoiles de la NCHC.
 nommé dans la première équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
 nommé gardien de but de l'année dans la NCHC.

Notes et références 

Naissance en décembre 1993
Naissance à Lakeville (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Saint Cloud State
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Blues de Saint-Louis